Chalil-Salim Dżabara
 Husnijja Dżabara